PAD может означать:

В информационных технологиях 
 Пакетный Ассемблер/Дизассемблер (сокращённо ПАД или ) — устройство связи, которое обеспечивает связь с сетями X.25;
 Portable Application Description — текстовый файл в формате XML;
 Touch Pad Commander — торговая марка принадлежат компании Sony Corporation — см.: список торговых марок Sony;
 Pad-планшет — интернет-планшеты типа HP PalmPad или ASUS Eee Pad, наименование появилось от планшетников Apple iPad.

В фантастических книгах и фильмах 
 PADD (Personal Access Data Display) — фантастическое компьютерное устройство используемое героями телесериала «Звёздный путь»;
 Newspad — фантастическое компьютерное устройство используемое героями романа «2001: Космическая одиссея»;

См. также 
 IPad (значения) — многозначный термин;
 Notepad (англ.) — текстовый редактор в операционной системе Microsoft Windows;
 Mousepad (англ.) — коврик для мыши — рабочая поверхность для манипулятора типа «мышь».